

Nom de famille

A-D 
 Aaron Hughes (né en 1979), footballeur nord-irlandais ;
 Albert et Allen Hughes (nés en 1972), producteurs, réalisateurs et scénaristes américains ;
 Allie Hughes (née en 1985), auteure-compositrice-interprète canadienne ;
 Angee Hughes (1955-), actrice américaine ;
 Ann Hughes (1960-), judokate britannique ;
 Arthur Hughes (1830-1915), peintre britannique ;
 Barnard Hughes (1915-2006), acteur américain ;
 Billy Hughes (ou William Morris 'Billy' Hughes) (1862-1952), homme politique australien ;
 Billy Hughes (c. 1888-1955), entraîneur canadien de football canadien ;
 Brian Hughes (né en 1955), guitariste de jazz canadien ;
 Caoilinn Hughes (1985-), romancière, nouvelliste et poétesse irlandaise ;
  ;
 Catherine Hughes (1933-2014), diplomate britannique ;
 Charles Evans Hughes (1862-1948), juriste américain ;
 Charles Frederick Hughes (1866-1934), amiral américain ;
 Chuck Hughes (1943-1971), joueur de football américain ;
 Clara Hughes (née en 1972), patineuse de vitesse et une cycliste canadienne ;
 Cledwyn Hughes (1920-1978), écrivain gallois, auteur de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Dan Hughes (1956-), entraîneur de basket-ball américain ;
  ;
 David A. Hughes (né en 1960), compositeur britannique ;
 David Edward Hughes (1831-1900), inventeur britannique ;
 Declan Hughes (né en 1963), romancier, dramaturge et scénariste irlandais ;
 Devon Hughes (né en 1972), catcheur américain ;
 Dorothy Belle Hughes (1904-1993), journaliste et auteur de romans policiers américaine ;
 Dorothy Pitman Hughes (1938-2022), avocate chargée de la protection de l'enfance, militante féministe et activiste afro-américaine ;

E-H 
  ;
  ;
  ;
 Elizabeth Hughes (1851-1925), pédagogue et directrice de collège britannique ;
 Elizabeth Hughes Gossett (1907-1981), première Américaine et l'une des premières personnes au monde à être traitée à l'insuline pour le diabète de type 1 ;
 Emily Hughes (née en 1989), patineuse artistique américaine ;
 Emlyn Hughes (1947-2004), ancien footballeur anglais ;
 Everett Hughes (1897-1983), sociologue américain ;
 Finola Hughes (née en 1960), actrice britannique ;
  ;
 Frank John Hughes (né en 1967), acteur américain ;
 Frieda Hughes (née en 1960), poète et peintre anglaise ;
 Gareth Hughes (1894-1965), acteur puis missionnaire gallois ;
 Geoffrey Forrest Hughes (1895 - 1951), pilote et homme d'affaires australien ;
 Geraldine Hughes (née en 1970), actrice irlandaise ;
  ;
 Griffith Hughes (1707-1779), naturaliste britannique ;
 Guy D'Oyly-Hughes (1891-1940), officier britannique ;
 Herbert Hughes (1882-1937), compositeur, critique et collecteur irlandais ;
 Herbert Hughes-Stanton (1870-1937), aquarelliste et peintre paysagiste britannique.
  ;
 Hubert Hughes (1933-2021), homme politique britannique d'Anguilla ;
 Hugh Iorys Hughes (1902-1977), ingénieur en génie civil gallois ;
 Hugh Price Hughes (1847-1902), pasteur méthodiste anglais ;

J-P 
 Jacqueline Hughes-Oliver (1966-), statisticienne américaine d'origine jamaïcaine ;
 Jason Jones-Hughes (né en 1976), joueur de rugby à XV australien ;
 Jobie Hughes (1980-), écrivain américain de science-fiction ;
  ;
 John James Hughes (1815-1889), industriel gallois ;
 Karen Hughes (née en 1956), conseillère politique américaine ;
 Ken Hughes (1922-2001), acteur américain ;
 Kim Hughes' (né en 1954), joueur de cricket australien ;
 Langston Hughes (1902-1967), poète américain ;
 Larry Hughes (né en 1979), joueur de basket-ball américain ;
 Lloyd Hughes (1897-1958), acteur américain ;
  ;
 Mary Beth Hughes (1919-1995), actrice américaine ;
 Mary Cecilia Hughes (1944-2007), autre actrice américaine ;
 Matt Hughes (né en 1973), champion d'arts martiaux mixtes (MMA) ;
 Merv Hughes (né en 1961), joueur de cricket australien ;
 Michael Hughes (né en 1971), footballeur britannique ;
 Miko Hughes (né en 1986), acteur américain ;
 Millie Hughes-Fulford (1945-2021), astronaute américaine ;
 Nathan Hughes (né en 1991), joueur de rugby à XV international anglais d'origine fidjienne ;
 Peta Hughes (née en 1987), joueuse de squash australienne ;
  ;
  ;

R-Z 
 Rhonda Hughes (née en 1947), mathématicienne américaine ;
 Richard Arthur Warren Hughes (1900-1976), écrivain et poète britannique ;
 Richard Hughes (né en 1979), footballeur écossais ;
  ;
 Rupert Hughes (1872-1956), scénariste et réalisateur américain ;
 Sarah Hughes (née en 1985), patineuse américaine ;
  ;
 Ted Hughes (1930-1998), poète britannique ;
 Tim Hughes (1978-), musicien chrétien anglais, conducteur de louange et compositeur ;
 Todd Hughes (né en 1963), réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain ;
  (1921-2003), physicien américain ;
 Yves Hughes (né en 1960), écrivain français ;
 Wally Hughes (1934-2011), entraîneur anglais de football ;
 Warren Hughes (né en 1969), pilote automobile britannique ;
 Wendy Hughes (1952-2014), actrice australienne ;
 Wilfrid Kent Hughes (1895-2010), athlète et homme politique australien ;
 William J. Hughes (1932-2019), homme politique américain ;
 William Hughes (1er baron Dinorben) (1767-1852), propriétaire d'une mine de cuivre britannique, philanthrope et homme politique whig.

Toponyme

Canada 
 Lac Hugh, au Canada

États-Unis 
 Hughes (Alaska) ;
 Hughes (Arkansas) ;
 Hughes Springs ;

Aéronautique 
 Hughes Aircraft Company, compagnie américaine de construction aérospatiale ;
 Hughes 500, hélicoptère de combat ;
 Hughes TH-55 Osage, hélicoptère d'entraînement ;
 Hughes H-4 Hercules, hydravion géant ;
 Hughes AN/ASG-18, prototype de radar de contrôle de tir.

Autres 
 Hughes Hall, collège de l'université de Cambridge au Royaume-Uni ;
 , une fondation privée à but non lucratif et un institut de recherche biomédicale américain ;
 Médaille Hughes, attribuée par la  pour récompenser des travaux dans le domaine des champs électriques ;
 Hughes (cardinal en 1150).

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis